Beseler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Beseler (1710–1778), deutscher Kaufmann und Hamburger Oberalter
 Barthold Christian Beseler (1789–1821), deutscher Glockengießer
 Barthold Heinrich Michael Beseler (1812–1895), deutscher Glockengießer
 Barthold Jonas Beseler der Ältere (1721–1803), deutscher Glockengießer
 Barthold Jonas Beseler der Jüngere (1764–1814), deutscher Glockengießer
 Cay Hartwig Beseler (1765–1818), königlich dänischer Kammerrat und Deichvogt
 Edith Rimkus-Beseler (1926–2016), deutsche Fotografin, Erzählerin und Kunsterzieherin
 Georg Beseler (1809–1888), deutscher Jurist und Politiker
 Gerhard von Beseler (1878–1947), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hans von Beseler (1850–1921), preußischer General und Politiker
 Hartwig Beseler (1920–2005), deutscher Kunsthistoriker und Landeskonservator
 Horst Beseler (1925–2020), deutscher Schriftsteller
 Jakob Friedrich Beseler (1790–1876), deutscher Glockengießer
 Johann Andreas von Beseler (1624–1682), deutscher Kaufmann und Hamburger Oberalter
 Max von Beseler (1841–1921), preußischer Justizminister 1905–1917
 Nikolaus von Beseler (1769–1845), deutscher Kaufmann und Hamburger Oberalter
 Otto Beseler (1841–1915), deutscher Landwirt und Pflanzenzüchter
 Wilhelm Beseler (1806–1884), deutscher Politiker